Tobias Nyberg, född 1993, är en svensk bandyspelare som represterar Villa-Lidköping BK sedan 2012-13.

Tobias Nyberg debuterade som junioravbytare i Villa Lidköping 2012-13 samtidigt som han spelade med Villas juniorlag som ytterhalv.

Trots att han inte varit ordinarie 2013-14 när han blivit senior och bara spelat två matcher så valde Villa Lidköping att satsa på honom genom att ge honom ett treårskontrakt som han accepterade. Kontraktet börjar gälla efter 2013-14.
Han har varit utlånad till Lidköpings AIK i stort sett hela säsongen där han varit ordinarie ytterhalv.

Klubbkarriär

statistik uppdaterad 2014-03-11

Referenser

Svenska bandyspelare
Spelare i Villa Lidköping BK
Födda 1993
Levande personer
Män